Iorga poate să se refere la numele de familie a următoarelor persoane:
Nicolae Iorga (1871–1940), istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român
 Vasile Iorga (n. 1945), luptător român
 Laurențiu Iorga (n. 1988), fotbalist român

Iorga este numele următoarelor locuri:
 Iorga (Botoșani), sat în județul Botoșani
 Iorga (Oradea), cartier în Oradea